Тордера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Город находится в 64 км от Барселоны, и в 36 от Жироны. Вокруг города располагается Национальный парк Монтнегре.

Экономика города основана на сельском хозяйстве, особенно на производстве пробки. В последнее время развивается текстильная промышленность и строительство.

Река Тордера протекает через весь город.

Романская церковь Святого Стефана находится в центре города: часть алтаря оригинальная, но остальная часть здания была отремонтирована в XVI и XVIII столетиях.

Город знаменит на все побережье Коста Брава благодаря развлекательному комплексу Кастель Медьивал. Комплекс рассчитан на несколько тысяч человек. Здесь проводятся одни из самых знаменитых выступлений фламенко на севере Испании, а также рыцарские турниры.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento de Tordera
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Colla de Diables de Tordera
 Club de Bàsquet Tordera
 Red sin cables de Tordera
 Tordera a Google Maps

Муниципалитеты Барселоны